Sleepy Hollow, pel·lícula de terror de 1999 dirigida per Tim Burton.
 Sleepy Hollow (Illinois)
 Sleepy Hollow (Nova York)
 Sleepy Hollow (Wyoming)